Critón, nombre masculino, puede referirse a:

 Critón, uno de los diálogos de Platón, que versa sobre la justicia, denominado por así Critón de Atenas.
 Critón de Atenas, filósofo griego del siglo V a. C., hijo de Critobulo
Critón de Heraclea, Un griego, médico jefe y procurador de Trajano en la campaña de Dacia.